Pastorelle oder Pastorella bezeichnet:
 mittelalterliche Lyrik, die das Werben eines Ritters um eine Schäferin behandelt, siehe Pastourelle
 ein Musikstück von der Art einer Pastorale, siehe Pastorale (Instrumentalmusik)

Pastorellen bezeichnet die Teilnehmer der Hirtenkreuzzüge:
 beim Hirtenkreuzzug von 1251
 beim Hirtenkreuzzug von 1320